Diese Liste enthält die Spiele der paraguayischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Einige Spiele werden in den aktuellen Statistiken der FIFA nicht gezählt, waren aber in früheren Statistiken enthalten. Die Mannschaft trug 2018 nach fast 20 Jahren Spielbetrieb ihr erstes Heimländerspiel aus.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Südamerikameister
grüne Hintergrundfarbe = Sieg der paraguayischen Mannschaft
rote Hintergrundfarbe = Niederlage der paraguayischen Mannschaft
gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1998 bis 2014

Ab 2018

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Paraguay spielte bereits gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, aber als letztes Mitglied erstmals gegen Chile und Kolumbien.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der paraguayischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Spiele der paraguayischen Frauennationalmannschaft (Zeitraum manuel einstellen)

Paraguay
!Landerspiele Frauen